ARA „San Luis” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez 3 okręty Armada de la República Argentina:
 ARA „San Luis” – niszczyciel typu San Luis z początku XX wieku, zakupiony przez Grecję w 1912 roku; służył jako „Aetos” w latach 1912–1946
 ARA „San Luis” – niszczyciel typu G 101 z okresu I wojny światowej, budowany na zamówienie Argentyny i zarekwirowany przez Niemcy w 1914 roku; służył pod nazwą SMS G 102 w latach 1915–1918, samozatopiony w Scapa Flow w 1919 roku
 ARA „San Luis” – niszczyciel typu Buenos Aires z lat 30. XX wieku, w służbie w latach 1938–1971
 ARA „San Luis” (S-32) – okręt podwodny typu 209 z lat 70. XX wieku, w służbie w latach 1974-1997

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Nazwy argentyńskich okrętów
Hasła utworzone w ramach Tygodni Tematycznych 2019